El término Tres Garantías puede referirse a:

 Plan de Iguala, Pronunciamiento político proclamado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero;
 Tres Garantías, Localidad mexicana situada en el sur de Quintana Roo.